Debrzno (plaats), plaats in Polen
 Debrzno (gemeente), gemeente in Polen